Der Mercedes-Benz X 247 ist ein bis zu siebensitziges Sport Utility Vehicle der Mercedes-Benz Group, das als GLB vertrieben wird.

Modellgeschichte 
Das Fahrzeug debütierte als seriennahes Konzeptfahrzeug GLB Concept im April 2019 auf der Shanghai Auto Show mit einigen Offroad-Applikationen, die am Serienmodell nicht mehr vorzufinden sind. Das Konzeptfahrzeug wird von einem  starken Zweiliter-Ottomotor des Typs M 260 angetrieben. Es hat ein 8-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe und das Allradsystem 4MATIC.

Erste Bilder des Serienfahrzeugs veröffentlichte die damalige Daimler AG am 11. Juni 2019. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2019 hatte das SUV seine Öffentlichkeitspremiere. Ende 2019 wurden die ersten Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Zum Verkaufsstart war auch das zeitlich begrenzt verfügbare Sondermodell Edition 1 erhältlich.

Ebenfalls auf der IAA 2019 debütierte mit dem Mercedes-AMG GLB 35 das Topmodell der Baureihe.

Mit dem EQB wurde im April 2021 auf der Shanghai Auto Show ein auf dem GLB basierendes Elektroauto vorgestellt.

Eine überarbeitete Version der Baureihe debütierte am 16. März 2023.

Marktpositionierung 

Das SUV ist in der Modellpalette von Mercedes-Benz zwischen dem GLA und dem GLC positioniert. Im Gegensatz zum ähnlich langen, fünfsitzigen GLC hat der GLB optional sieben Sitzplätze.

BMW bot bis 2022 mit dem 2er Gran Tourer ebenfalls ein Fahrzeug auf Basis seiner Kompaktklasse-Plattform UKL2 als Siebensitzer an. Bei diesem handelte es sich jedoch um einen Van. Ursprünglich wollte Mercedes-Benz auch eine siebensitzige Version der B-Klasse anbieten, aufgrund der besseren Verkaufszahlen von Sport Utility Vehicles in den vergangenen Jahren entschied man sich aber gegen diesen Plan.

Produktion 
Gebaut wird der GLB im mexikanischen Aguascalientes und zusätzlich für den chinesischen Markt in Peking.

Technik 
Der GLB baut auf der Frontantriebs-Plattform MFA2 der Kompaktklasse-Modelle von Mercedes-Benz auf. Damit nutzt der GLB die Technik, die auch in der A-Klasse, der B-Klasse und dem CLA zum Einsatz kommt.

„Mercedes-Benz User Experience“ 
Wie auch schon die A-Klasse hat das SUV eine Software, die als intelligenter persönlicher Assistent fungiert. Sie wird vom Hersteller als Mercedes-Benz User Experience (MBUX) bezeichnet. Über eine Sprachsteuerung, die mit dem Kommando „Hey Mercedes“ aktiviert wird, können verschiedene Befehle gegeben werden, wie beispielsweise das Wechseln des Radiosenders oder das Ändern der Temperatur. Die Software kann über Funk aktualisiert werden.

Technische Daten 
Zum Marktstart ist der GLB mit einem 1,3-Liter-Ottomotor des Typs M 282 DE 14 mit 120 kW (163 PS), einem
Zweiliter-Ottomotor des Typs M 260 DE 20 AL mit 165 kW (224 PS) oder einem Zweiliter-Dieselmotor vom Typ OM 654q DE 20 mit 85 kW (116 PS), 110 kW (150 PS) oder 140 kW (190 PS) erhältlich. Alle Motoren erfüllen bereits die ab 2020 gültige Euro 6d-Abgasnorm, die durch die Abgasnachbehandlung direkt am Motor erreicht wird. Hier ist die Abgastemperatur höher und die Nachbehandlung effektiver. Die AMG-Version wird vom aus dem A 35 bekannten Zweiliter-Ottomotor mit 225 kW (306 PS) angetrieben.

Mit der Modellpflege 2023 erhielten alle Benziner ein 48-Volt-Bordnetz.

Ottomotoren 

 * Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
M = Motor (Otto), Baureihe = 3 stellig, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader, red. = reduzierte(r) Leistung/Hubraum

Dieselmotoren 

 * Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
OM = Oelmotor (Diesel), Baureihe = 3 stellig, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader, red. = reduzierte(r) Leistung/Hubraum

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 26.099 GLB neu zugelassen worden. Mit 9.619 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

247
Sport Utility Vehicle
Kombi